«Kuolema tekee taiteilijan» () — сингл финской пауэр-метал-группы Nightwish, выпущенный 24 ноября 2004 года лейблом Spinefarm Records, на золотом диске Once. Сингл вышел только в Финляндии и Японии.

Список композиций 
 «Kuolema tekee taiteilijan»
 «Creek Mary’s Blood»
 «Symphony of Destruction» (кавер Megadeth, концертная запись)
 «Where Were You Last Night» (только на японской версии)
 «Wish I Had an Angel» (демо) (только на японской версии)
 «Ghost Love Score» (оркестровая версия) (только на японской версии)

Чарты

Участники записи 
 Тарья Турунен — вокал
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Марко Хиетала — бас-гитара

Примечания 

Песни Nightwish
Песни на финском языке
Песни 2004 года